Sahlberg är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Sahlberg 1 108
 Salberg 76

Totalt blir detta 1 184 personer.

Personer med efternamnet Sahlberg eller Salberg

 Asko Sahlberg (född 1964), sverigefinsk författare
 Axel Sahlberg (1872–1921), företagsledare
 Bengt Sahlberg (1933–2016), tidningskomiker
 Bengt W. Sahlberg (född 1938), professor i turismvetenskap
 Birger Sahlberg (1887–1975), skådespelare
 Carl-Erik Sahlberg (1945–2021), präst och teolog
 Carl Reinhold Sahlberg (1779–1860), finländsk naturforskare
 Christina Sahlberg (född 1969), ekonom, författare
 Gardar Sahlberg (1908–1983), manusförfattare, regissör, kortfilmare
 Göran Sahlberg (född 1954), religionspsykolog och författare
 Hanna Sahlberg (född 1981), journalist
 Irja Sahlberg (1904–1972), finländsk folklivsforskare och museitjänsteman
 John Sahlberg (1845–1920), finländsk entomolog, professor
 Johan Julius Salberg (1680–1753), farmaceut
 Karl-Erik Sahlberg (1928–2018), industriman
 Paridon Sahlberg (1906–1986), dialektdiktare med signaturen "Caps"
 Per-Holger Sahlberg (1913–1995), finländsk ingenjör
 Pär Axel Sahlberg (född 1954), pastor och riksdagsledamot, socialdemokrat
 Reinhold Ferdinand Sahlberg (1811–1874), finländsk läkare och entomolog
 Robert Sahlberg (1837–1922), svensk schackförfattare
 Rudolf Sahlberg (1879–1949), kapellmästare och kompositör
 Sonja Sahlberg (1902–1968), kompositör
 Sven Sahlberg (1909–2008), bildkonstnär och skulptör
 Tage Sahlberg (1906–1980), teckningslärare, målare, tecknare och grafiker

Källor

Svenska efternamn